Ретикулум может означать:
Эндоплазматический ретикулум — внутриклеточный органоид эукариотической клетки.
Саркоплазматический ретикулум — мембранная органелла мышечных клеток, схожая с эндоплазматическим ретикулумом.